Сарасвати:

 Сарасвати — богиня мудрости и знания в индуизме.
 Сарасвати — река, описываемая в Ведах и Пуранах.

См. также 
 Бхактисиддханта Сарасвати
 Даянанда Сарасвати 
 Мадхусудана Сарасвати
 Сатьянанда Сарасвати
 Шивананда Сарасвати